Ель-Баяд (вілаєт) Ель-Баяд (араб. ولاية البيض‎‎‎‎‎) — вілаєт Алжиру. 
 Ель-Баяд Ель-Баяд (араб. الـبـيـض‎, фр. El Bayadh) — місто в Алжирі.